USS Willis A. Lee je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Willis A. Lee (DD-929) 
 USS Willis A. Lee (DL-4)

Willis A. Lee